

Persone

Kuster
Kristin Kuster (1973) – compositrice statunitense
Markus Kuster (1994) – calciatore austriaco
Selina Kuster (1991) – ex calciatrice svizzera

Küster
Ernst Georg Ferdinand Küster (1839-1930) – chirurgo tedesco
Friedrich Wilhelm Küster (1861-1917) – chimico tedesco
William Küster (1863-1929) – chimico tedesco